Diese Diskografie ist eine Übersicht über die musikalischen Werke des deutschen Hip-Hop-Labels Sichtexot.

Diskografie

Hauptlabel

HHV-Lizenzpressungen

Casual Low Grind 
Casual Low Grind ist ein Sublabel von Hubert Daviz und Anthony Drawn für Grind.

Sichtexotica 
Unter diesem Sublabel wurden bislang fünf Instrumental-10′’s veröffentlicht.

SXT Tracks 
Unter diesem Sublabel wurden bislang 11 digitale EPs veröffentlicht.

Weblinks 

 Offizielle Diskografie
 Offizielle Präsenz auf Bandcamp

Einzelnachweise 

Label-Diskografie